Vladan Brdarić (Zombor, 1992. május 23. –) szerb labdarúgó, jelenleg a Ceglédi VSE játékosa.

Források 
 hlsz.hu profil
 transfermarkt.co.uk profil
 fieldoo.com profil
 int.soccerway.com profil

Szerb labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Ceglédi VSE labdarúgói
A Kecskeméti TE labdarúgói
Zomboriak
1992-ben született személyek
Élő személyek